Michael Mmoh era il detentore del titolo ma è stato eliminato in semifinale.

In finale Christopher Eubanks ha sconfitto Daniel Altmaier con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Tennys Sandgren (primo turno)
  Daniel Altmaier (finale)
  Vasek Pospisil (primo turno)
  Mitchell Krueger (secondo turno)

  Jack Sock (quarti di finale) 
  Jeffrey John Wolf (primo turno) 
  Dmitrij Popko (primo turno) 
  Bjorn Fratangelo (semifinale)

Qualificati 

  Gijs Brouwer (secondo turno)
  Donald Young (primo turno)

  JC Aragone (primo turno) 
  Aidan McHugh (quarti di finale)

Wildcard 

  Emilio Nava (quarti di finale)
  Aleksandar Kovacevic (primo turno)

  Adam Walton (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Knoxville Challenger 2021